Aphanopeltis — рід грибів родини Asterinaceae. Назва вперше опублікована 1927 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 7 видів роду Aphanopeltis:

Примітки

Джерела 
 Sydow, H. 1927. Fungi in itinere costaricense collecti. Annales Mycologici. 25(1-2):1-160 — P.82

Роди грибів
Asterinaceae